Кудер — фамилия. Известные носители:
 Кудер, Андре Жозеф Александр (1897—1979) — французский астроном.
 Кудер, Огюст (1790—1873) — французский художник.
 Кудер, Рай (род. 1947) — американский гитарист.
 Кудер, Тереза (1805—1885) — французская монахиня, католическая святая.

Другое 
 Кудер — небольшой ударный кратер находящийся в области гор Кордильеры на обратной стороне Луны.